T-ravnalo može biti:

T-ravnalo, crtaći pribor
T-ravnalo (fraktal), u matematici, fraktal dimenzije 2